Аделаида Игнатьевна Акимова (1931—1984) — доярка, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Аделаида Акимова родилась  17 марта 1931 года в деревне Ново-Болобовщина (ныне — Монастырщинский район Смоленской области). После окончания семилетней школы работал дояркой в колхозе имели Ленина. В 1952 году переехала в село Никольское Гжатского (ныне — Гагаринского) района, где работала сначала кассиром, затем дояркой в колхозе имени Радищева.

В годы своей работы дояркой в колхозе имени Радищева Акимова добилась высоких показателей в производстве животноводческой продукции, в частности, получала рекордные удои молока. Многократно принимала участие в ВДНХ СССР, награждена несколькими золотыми и серебряными медалями выставки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Аделаида Акимова была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1973 году Акимова получила специальность зоотехника, после чего стала руководить племенной фермой крупного рогатого скота в том же колхозе. Активно занималась общественной деятельностью, избиралась членом Гагаринского городского комитета КПСС, партийного комитета колхоза, депутатом Никольского сельсовета. Скончалась 29 февраля 1984 года, похоронена в .

Была также награждена орденом Трудового Красного Знамени (1958) и рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Беляев И. Н. Смоляне — Герои Социалистического Труда // Полит. информация. — 1973. — № 23—24. — С. 27.
 Очерки истории Смоленской организации КПСС. — М.: Моск. рабочий, 1970. — С. 503.
 Денисенков И. А. Село меняет облик. — М.: Колос, 1978. — С. 70, 91, 81—82.
 Денисенков И. А. Труженики колхоза — на вахте пятилетки. — М.: Моск. рабочий, 1984. — С. 15—16.
 Бодренков А. М. Есть такой колхоз. — М.: Моск. рабочий, 1978. — С. 73—76, 128.

Доярки